Garhwa (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Garhwa (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Garhwa